Гургени́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гургенидзе, Александр Ермолаевич (1916—1975) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Гургенидзе, Бухути Иванович (1933—2008) — грузинский шахматист, гроссмейстер, заслуженный тренер СССР.
 
 Гургенидзе, Гурам Владимирович (1929—2002) — советский и грузинский аллерголог, иммунолог, член-корреспондент АМН СССР (1988).
 Гургенидзе, Давид Антонович (род. 1953) — советский и грузинский шахматный композитор, гроссмейстер по шахматной композиции.